Selinon carvifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Selinon carvifolium ingår i släktet Selinon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carvifolium